Marco Emílio Paulo
 Marco Emílio Paulo — filho de Lúcio, neto de Lúcio, mestre da cavalaria ()
 Marco Emílio Paulo (cônsul em 255 a.C.) — filho de Marco, neto de Lúcio
 Marco Emílio Lépido (cônsul em 6) — filho de Paulo, neto de Lúcio

Lúcio Emílio Paulo
 Lúcio Emílio Paulo (cônsul em 219 a.C.) — morto na Batalha de Canas
 Lúcio Emílio Paulo Macedônico — filho do anterior
 Seu filho mais velho, provavelmente chamado "Lúcio Emílio Paulo", conhecido como Fábio Emiliano.
 Seu filho mais novo, provavelmente chamado "Marco Emílio Paulo", conhecido como Cipião Emiliano (Públio Cornélio Cipião Emiliano Africano)
 Lúcio Emílio Lépido Paulo — irmão do triúnviro Lépido
 Lúcio Emílio Lépido Paulo (cônsul em 34 a.C.) — filho do anterior
 Lúcio Emílio Paulo (cônsul em 1) — filho do anterior

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história